Face to Face kan avse:

 Face to Face (album av The Kinks)
 Face to Face (album av Westlife)
 Face to Face (musikgrupp) – ett punkrockband från Kalifornien bildat 1991